Onderdistrict in Indonesië
 Pacet (Mojokerto), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Pacet (Bandung), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Pacet (Cianjur), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Pacet (Reban), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Pacet (Pacet), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java